2015 год в архитектуре включает ряд значимых архитектурных событий, завершение строительства новых зданий, а также уход из жизни когорты ведущих архитекторов.

Здания 

Список значимых построек открытых в 2015 году:

Общественные здания 
 432 Парк-авеню — сверхвысокий небоскрёб, строящийся в нью-йоркском районе Мидтаун на Парк-авеню между 57 и 56 улицами. Проект разработан CIM Group. Строительство начато в 2012 году и планируется к завершению в 2015. По первоначальному проекту высота составляла 396 метров. Строительству предшествовал снос 495-местной гостиницы Drake Hotel, построенной в 1926 году. Гостиница была выкуплена за 440 миллионов долларов застройщиком Гарри Маклоу в 2006 году, после чего была снесена. Освободившийся участок из-за своего расположения стал одним из наиболее ценных в Нью-Йорке. Общая стоимость строительства составляет 1,25 миллиарда долларов.
 Башня Федерация — самый высокий небоскрёб в Европе, флагманский небоскрёб, строящийся в Москве на 13-м участке Московского международного делового центра.
 Большой Египетский музей — археологический музей в Гизе (Египет).
 Шанхайская башня — сверхвысокое здание в районе Пудун города Шанхай в Китае.
 Штаб-квартира Европейского центрального банка — офисный небоскрёб в городе Франкфурт-на-Майне, Германия. Штаб-квартира Европейского центрального банка с 2015 года. Занимает 4-е место (если измерять «по антенне / шпилю»; если по «архитектурной высоте», то 7-е место) в списке самых высоких зданий Франкфурта-на-Майне, те же места в аналогичном списке для всей Германии (так как 10 самых высоких зданий страны расположены именно во Франкфурте-на-Майне) и 20-e (33-е) место в .
 
 Музей американского искусства Уитни — одно из крупнейших собраний современного американского искусства (XX—XXI век).
 Национальная галерея Сингапура

Аэропорты

Транспортные сооружения

Муниципальные здания

Энергетические сооружения

События 

 4-6 ноября — восьмой ежегодный Всемирный фестиваль архитектуры, который проходит в Сингапуре.
 1 мая-31 октября — Всемирная выставка в Милане («Экспо-2015»). Тема выставки: «Накормить планету. Энергия для жизни».

Награды 
 Золотая медаль AIA — Моше Сафди;
 Притцкеровская премия — Фрай Отто.

Скончались 
 16 января — , 74 лет — новозеландский архитектор;
 9 февраля — , 75 лет — американский архитектор;
 9 марта — Фрай Отто, 89 лет — немецкий архитектор и инженер-строитель. Получил всемирное признание как создатель тентовых и мембранных конструкций, которые он применял в своих сооружениях;
 12 марта — , 80 лет — американский архитектор;
 19 марта — , 84 года — мексиканский архитектор;
 20 марта — Валентин Фёдорович Назаров — архитектор, градостроитель, академик и автор Генплана Петербурга 2005 года;
 22 марта — Ли Куан Ю;
 15 апреля — Эдвард Тосунян;
 28 апреля — , 73 года — исландский архитектор;
 11 мая — , 85 лет — английский архитектор и градостроитель;
 29 мая — Олег Валентинович Горюнов.

Примечания 

Годы в архитектуре
2015 год